Костава — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Костава, Владимир Етифанович (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Костава, Гурам Георгиевич (1937) — советский фехтовальщик.
 Костава, Мераб Иванович (1939—1989) — советский диссидент, музыкант и поэт.
 Костава, Тамаз Гивиевич (1956) — советский футболист.